Кубок России по футболу сезона 2004/2005 — проводился среди команд нелюбительских футбольных клубов премьер-лиги, первого и второго дивизионов. Обладателем Кубка 2004—2005 стал клуб ЦСКА, победивший в финале подмосковные «Химки» (1:0). ЦСКА второй раз завоёвывает этот трофей в своей истории.

1/512 финала

1/256 финала

1/128 финала

1/64 финала

1/32 финала

1/16 финала

Первые матчи

Ответные матчи

1/8 финала

Первые матчи

Ответные матчи

1/4 финала

Первые матчи

Ответные матчи

1/2 финала

Первые матчи

Ответные матчи 

* Примечание. Матч прошёл в Москве на БСА «Лужники» из-за укладки искусственного газона на стадионе «Звезда» в Перми.

Финал

Ссылки 
 Кубок России на WildStat.ru
 « футбол » №25/2004 стр.38, 1/64, 11.06, 13.06.

Примечания 

Кубок России по футболу
Футбол в России в 2004 году
Футбол в Азии в 2005 году